USS Sangamon — кораблі ВМС США.

 USS Sangamon (1862) — монітор, збудований у 1862 році. Брав участь у громадянській війні в США. Пізніше перейменований на «Jason», використовувався як корабель берегової охорони протягом іспансько-американської війни.
 USS Sangamon (CVE-26) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни однойменного типу. На службі з 1942 по 1945 роки. Переобладнаний на торгове судно, використовувався до 1960 року, після чого розібраний на метал. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни